Francesco De Francesco (Tortora, 1977. szeptember 21. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
 Francesco De Francesco adatlapja a  tuttocalciatori.net oldalon 

1977-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az AC Prato labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Cosenza Calcio labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Genoa labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
Az US Cremonese labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek